Blauer Pfeil (tschechisch Modrý šíp) steht für:

Triebwagen der BLS-Gruppe in der Schweiz
 5 elektrische Triebwagen BLS Ce 2/4 691–692, 701, 706 und 726 aus den Jahren 1935–1939,
 2 elektrische Triebwagen BLS Ce 2/4 727 und 787 aus dem Jahr 1935
 4 elektrische Doppeltriebwagen BLS BCFZe 4/6 und CFZe 2/6 aus dem Jahr 1938
 13 elektrische Doppeltriebwagen BLS BCFe 4/8 und BLS ABDe 4/8 aus den Jahren 1945–1964

Triebwagen der Oensingen-Balsthal-Bahn
 1 elektrischer Triebwagen ex SBB RBe 2/4 202 (1938), Kauf 1974 ex SBB 1007, ex 607, ex CLe 2/4 207 «Roter Pfeil», nach Kauf von 1974 bis 1986 als Blauer Pfeil, seither wieder unterwegs als Roter Pfeil

Triebwagen der Tschechoslowakischen Staatsbahnen
 2 Dieseltriebwagen ČSD-Baureihe M 264.0 aus dem Jahr 1933
 10 Dieseltriebwagen ČSD-Baureihe M 273.0 aus den Jahren 1933–1938
 14 Dieseltriebwagen ČSD-Baureihe M 274.0 aus den Jahren 1934–1936
 8 Dieseltriebwagen ČSD-Baureihe M 275.0 aus dem Jahr 1934

Siehe auch:
 SBB Roter Pfeil
 Blauer Pfeil (Comic)